Scouting Dedemsvaart is een scoutingorganisatie die gevestigd is in Dedemsvaart en heeft (2018) 103 leden. De organisatie is lid van Scouting Nederland en is zowel een jongens als een meidenvereniging. In 1945 is Scouting is de Baron van Dedemgroep N.P.V. Afd. Dedemsvaart opgericht.

Oprichting (Baron van Dedemgroep N.P.V afdeling Dedemsvaart) 
Direct naar de bevrijding van de tweede Wereldoorlog kwam het verenigingsleven in Dedemsvaart weer opgang. De heer Schout die vroeger lid was geweest van de C.J.M.V. Padvinders genoten als jongens van 14 van het spel van verkennen. Toen hij de informatie te horen kreeg dat er in Dedemsvaart belang was voor deze vorm van een jeugdorganisatie. Heeft hij contact gezocht met de heer H. Hoogeveen die in zijn jeugd ook padvinder was geweest. En besloten al snel tot een oprichting van een Scouting groep in Dedemsvaart. Na contact met het districtscommissaris van de Nederlandse Padvinders te Zwolle (Scouting Overijssel) wisten ze wat er allemaal verwacht werd bij het oprichten van een scoutinggroep. Er verzamelde zich in juni 1945 zo’n 80 jongens op het schoolplein van de tuinstraatschool. Omdat het schoolgebouw dicht bij de zuidwolderstraatweg lag vonden de heer Schout en H. Hoogeveen dit een geschikte plek om het padvinder spel uitvoeren.

Het was  het noodzakelijk dat er een bestuur kwam en vonden burgemeester Jan Marie Ravesloot bereid als voorzitter. Als leden melde o.a zich Notaris Swanenburg-de veije en Dokter Prion beschikbaar. De Naam van de troep werd Baron van Dedemgroep N.P.V afdeling Dedemsvaart. Een clubhuis ontbrak dus bleef het schoolplein bij mooi weer iedere zaterdag het startpunt. Ook mochten ze gebruik maken van ‘’Ons Centrum’’. Omdat iedereen nieuw was moet de padvindersbelofte van de N.P.V geleerd worden. En om zo spoedig mogelijk 3e klas padvinder te worden werd er geleerd vlag te hijsen, padvinders saluut te geven en tot slot moesten er voor het onderscheidingsteken van de N.V.P. een aantal knopen weten.

Het padvindersuniform en hoeden waren nog niet te koop. Dus werd er geïmproviseerd met een halsdoek en de troepennaam op wit band. Onder leiding van Akela Krikke werd er in de loop van de zomer van 1945 een welpen groep opgericht.

Toen de districtscommissaris van de Nederlandse padvinders te Zwolle cursussen in het buitencentrum te Ommen ging geven maakte de leiding daar gebruik van. En bleek het meer inhoud te kunnen geven aan de speltakken.

Wegens drukke zakelijke verplichtingen hakte de heer Hoogeveen af. De heer Schout werd hopman. En bleef dat tot 1 januari 1946.

Judith van Marle 
Op 12 april 1946 wordt er ook een meisjespadvindersgilde opgericht in Dedemsvaart. Meisjes van 12-15 jaar kunnen zich opgeven bij ds. Wendte. Zij zou ook de aanmeldingen ontvangen van meisjes boven de 18 die zich aan wilden melden en beschikbaar willen stellen voor een cursus Leider.

Om de kas te spekken werden jaarlijks op drie koningen kleine puddinkjes verkocht. Degene die een bon een een puddinkjes vond werd gekroond tot koning en kreeg een kleine attentie.

Regelmatig gingen de gidsen van de Judith van Marle op kamp

Fusie: Baron van Dedem en Judith van Marle 
In de jaren 60 sloten steeds meer kinderen zich aan bij de 2 aparte groepen. Door de groei van de groepen kwam er een groot leiding tekort waardoor er besloten werd de groepen te fuseren en als Scouting Dedemsvaart door te gaan. Zo werd Scouting Dedemsvaart een voorloper van het landelijk organisatie fusieplan van 1973.

Eerste Kampen (Baron van Dedemgroep) 
In augustus 1945 ging de groep op kamp naar Saasveld. In 1946 en 19467 werd er gekampeerd bij de familie Smithuis in Vasse. Later werd er nog gekampeerd in Ootmarsum, Weerselo en Hellendoorn. De patrouillenamen waren de Kieviten, de Sperwers en de Vossen.

In 1947 werd er door verkenner Jan Wessels de Wereldjamboree in Frankrijk deel genomen. De hele groep was, om een deelnemer te kunnen sturen maanden druk aan het klussen om zo geld bij elkaar te krijgen. Door een loting werd Jan Wessels de gelukkige.

Clubhuizen

1958 (Baron van Dedem groep) 
Op 18 juni 1958 werd het eerste eigen clubhuis door de baron van Dedem groep betrokken. De vrij gekomen gemeente plaats werd omgebouwd tot een onderkomen. Het eerste clubhuis stond op de plaats waar het huidige clubhuis staat.

1958 (Judith van Marle) 
Na eerst op verschillende locaties zoals huize landzicht aan de landelijk wekelijks bij een te komen konden de kabouters en padvindsters van de Judit van Marle hun eigen onderkomen betrekken. Het clubhuis stond achter het pand van de bakkerij Dorgelo aan de wisseling.

Koningin Juliana 

"Burgemeester Hans de Widt begroet op 2 augustus 1950 koningin Juliana bij haar bezoek aan kwekerij Moerheim. Mien Ruys, die haar in de tuinen zal rond leiden. Verschillende sportverenigingen staan opgesteld langs het kanaal. Ook leden van Scouting Dedemsvaart waren daarbij aanwezig en mochten de koningin mede ontvangen. Het publiek heeft zich onder meer verzameld op de boten in het kanaal.

Scoutinggroep in Nederland